Па́дчерица (или приёмная дочь) — русское название для дочери, неродной (приёмной) для одного из супругов, родившаяся от предшествующего брака второго супруга.

Термин 
Слово происходит от:
 «па» — сходство или тождество
 «дчерица» — дочь.
Вместе образует — «как дочь».

Описание 
Падчерицей может называться только тот ребёнок, который является родным одному из супругов. В случае, если ребёнок не является родным ни одному из родителей, используется термин «приёмная дочь».

Падчерица — женский синоним понятия «пасынок».

Неродной родитель по отношению к падчерице называется отчим или мачеха.

В искусстве 
Классические образы падчерицы в фольклоре представлены в сказках «Золушка» и «Морозко».

См. также 
 Сводные родственники
 Психология родительства
 Падчерица (фильм, 1976)

Примечания

Ссылки 

Семья и дети
Родственные отношения
Женщина